Příjmení Hodáč nese více osobností:

 František Hodáč (1883–1943), český politik 
 Ivan Hodáč (1910–1993), československý automobilový závodník
 Nataša Hodáčová, uměleckým jménem Nataša Gollová (1912–1988), česká herečka

podobná příjmení
 Hodač